303 steht für:
 das Jahr 303

 Roland TB-303, Analogsynthesizer (1981)
 303 (Film), Film von Hans Weingartner (2018)
 BMW 303, deutsches Automobil
 Cessna 303, Flugzeugtyp 
 303 (See Other), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#3xx – Umleitung

Siehe auch: